Granados est un nom propre.

Personnalités 

 Conchita Martínez Granados (1976) : joueuse de tennis espagnole ;
 Encarna Granados (1972) : athlète espagnole ;
 Enrique Granados (1867-1916) : compositeur et pianiste espagnol ;
 Francisco Granados (1964) : homme politique espagnol ;
 José Luis Granados (1986) : footballeur vénézuélien ;
 Miguel Granados (1986-) : humoriste argentin ;
 Miguel García Granados (1809-1878), homme d'État, président du Guatemala ;

Toponymes

Granados : ville du département de Baja Verapaz.

Granados : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Bolívar dans l'État de Trujillo ;
 Granados : capitale de la paroisse civile de Granados de la municipalité de Bolívar dans l'État de Trujillo.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme